Соревнования по бегу на 110 метров с барьерами у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года прошли 30 сентября и 2 октября в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа».

Действующим чемпионом мира в беге на 110 метров с барьерами являлся Омар Маклеод из Ямайки.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Отбор на чемпионат мира 
Отборочный норматив — 13,46. Для участия в чемпионате мира спортсмены должны были выполнить его в период с 7 сентября 2018 года по 6 сентября 2019 года. Плановое количество участников, установленное ИААФ в этом виде — 40. В случае, если к концу квалификационного периода норматив показало меньшее количество атлетов, международная федерация добирала их до нужного числа на основании показанных результатов.

Специальное приглашение (wild card) вне национальной квоты получили:
 Омар Маклеод — как действующий чемпион мира
 Орландо Ортега — как победитель Бриллиантовой лиги 2019 года

Расписание 

Время местное (UTC+3:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 

Квалификация: первые 4 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 5 забегах вышли 39 легкоатлетов.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Шейн Брэтуэйт попал в финал решением судей после успешной апелляции на результаты первого полуфинала. По ходу забега на дорожку Брэтуэйта заступил Рональд Леви, бежавший рядом, что привело к потере равновесия и последовавшему столкновению спортсменов.

Финал 

Финал в беге на 110 метров с барьерами у мужчин состоялся 2 октября 2019 года. Как и на предыдущих стадиях соревнований, отличный старт показал 21-летний американец Грант Холлоуэй, заработавший значительное преимущество над соперниками к середине дистанции. Наиболее близок к нему был действующий чемпион мира Омар Маклеод, однако он в очередной раз в сезоне не смог удержать равновесие. В июне 2019 года на этапе Бриллиантовой лиги от его падения пострадал россиянин Сергей Шубенков, получивший травму, а в финале чемпионата мира — испанец Орландо Ортега, потерявший после контакта с Маклеодом третье место (финишировал пятым). Падение ямайского барьериста открыло путь к золоту для Холлоуэя, дополнили пьедестал Шубенков и Паскаль Мартино-Лагард из Франции.

Сергей Шубенков стал призёром чемпионата мира в четвёртый раз подряд. В 2013 году он завоевал бронзу, в 2015-м стал чемпионом, а в 2017-м остановился в шаге от титула, заработав серебро.

После финиша сборная Испании подала протест, требуя дисквалификации Маклеода, а также повторения забега либо присуждения бронзовой медали Орландо Ортеге (в соответствии с занимаемым местом на момент столкновения с ямайским бегуном). Апелляционное жюри ИААФ отклонило первый протест, но удовлетворило повторный: Ортега вместе с Мартино-Лагардом был объявлен бронзовым призёром. Данное решение привело к протесту сборной Китая: Се Вэньцзюнь занял четвёртое место, однако после вердикта жюри опустился на одну строчку ниже. Представители Поднебесной указали на то, что вручение дополнительной медали не предусмотрено правилами и не имеет прецедентов, потребовали сохранить за их спортсменом четвёртое место и выплатить соответствующие призовые. Этот протест был отклонён.

 Получил бронзовую медаль по решению апелляционного жюри, удовлетворившего протест сборной Испании.

Примечания

Ссылки 
 

бег
Бег с барьерами на чемпионатах мира по лёгкой атлетике